Il existe, en France, plusieurs voies de circulation routière nommées route départementale 14, ou RD 14, ou D14 :

 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Banon à Reillanne.
 dans le département des Pyrénées-Orientales, elle relie Catllar au col de Jau ; le tronçon de Catllar à Molitg-les-Bains reprend l'ancienne RN 619A, déclassée en 1972.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Esparros à Saint-Sever-de-Rustan.
 dans le département du Val-d'Oise, elle relie Saint-Gratien à Saint-Clair-sur-Epte, reprenant l'ancienne RN 14.
 dans le département de la Moselle, elle relie l'Autoroute A30 (à hauteur de Boulange) à l'Autoroute A31 (à Thionville).
 dans le département de la Charente-Maritime, où elle relie les villes de Saujon et de La Tremblade.
 dans le département de la Haute-Garonne, où elle relie Le Born et la RD999 à Saint-Alban.
 dans le département du Loiret.
 dans le département de Tarn-et-Garonne, la route 14 avec  sur  de voies, soit un taux de 0,39 tué par kilomètre, la 14 est la seconde route la plus accidentogène du département entre 2006 et 2015.
 etc.
 Dans le département des Côtes d'Armor, où elle relie Lamballe-Armor à Le Mené (Côtes-d'Armor).
 dans le département des Yvelines, elle relie Hardricourt à Aubergenville.

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier de la Moselle
 Routes des Pyrénées-Orientales
 Routes du Val-d'Oise

014